Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Флоренсію Лабат з рахунком 6–1, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Магдалена Малеєва (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Наталія Медведєва (чвертьфінал)
  Забіне Гак (3-тє коло)
  Жюлі Алар (2-ге коло)
  Ші-тін Ван (півфінал)
  Стефані Роттьєр (2-ге коло)
  Барбара Ріттнер (чвертьфінал)
  Енн Гроссман (3-тє коло)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Флоренсія Лабат (фінал)
  Лінда Феррандо (3-тє коло)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Анджеліка Гавальдон (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (1-ше коло)
  Лаура Голарса (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1994 Danone Hardcourt Championships Draw

Danone Hardcourt Championships
Тур WTA 1994
1994 в австралійському спорті